La stagione 1935-1936 è stata la quarantesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. I capocannonieri del torneo furono Bobby Finan del Blackpool e Jock Dodds dello Sheffield United con 34 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Manchester United e Charlton Athletic e  promosse in First Division 1936-1937.
  Port Vale e  Hull City retrocesse in Third Division North/South 1936-1937.

Voci correlate
First Division 1935-1936
Third Division North/South 1935-1936
FA Cup 1935-1936
FA Charity Shield 1936

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936